Pintens ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Pintens (* 1946), belgischer Radsportler
 Henri Pintens, belgischer Tauzieher